Alfandari ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Alfandari (1888–1969), belgischer Diplomat und Erfinder der Plansprache Neo
 Salomon Hayim Alfandari, jüdischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts und Großrabbiner